BG1 bezeichnet:
 Einen Bereitschaftsgrad der Schweizer Armee, siehe ABC-Bereitschaftsgrad
BG1 war oder ist als Abkürzung für 1. Bundesgymnasium die Bezeichnung folgender Schulen:
Europagymnasium Klagenfurt
Akademisches Gymnasium Graz
Akademisches Gymnasium Linz
Akademisches Gymnasium Salzburg